Solidor ist
 der Nachname der französischen Chansonsängerin Suzy Solidor
 die Bezeichnung einer Metallwarenfabrik und eines früheren DDR-Kombinats in Heilbad Heiligenstadt, siehe Kombinat Solidor Heiligenstadt
 der Name eines Turms in Saint-Servan-sur-Mer, siehe Tour Solidor
 eine ehemalige deutsche Automarke, siehe Solidor (Automarke)